Vișina se poate referi la:

Vișina, Dâmbovița, reședința comunei cu același nume
Vișina, Galați
Vișina, Mehedinți
Vișina, Olt, reședința comunei cu același nume
Vișina, Tulcea
Vișina Nouă, Olt, reședința comunei cu același nume

Vezi și 
 Vișinii, sat în județul Călărași
 Vișinari, sat în județul Vaslui
 Vișinelu, sat în județul Mureș
 Vișinești, sat în județul Dâmbovița
 Vișniovca, sat în raionul Cantemir